De Parelloop 1992 vond plaats op zondag 30 maart 1992 in Brunssum. Het was de vierde editie van dit evenement.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Nederlander John Vermeule in 29.02. Hij versloeg Bert van Vlaanderen door tijdens de laatste lus heuvelop te versnellen. Huub Pragt werd derde in 29.33. Bij de vrouwen was de Litouwse Stefania Statkuviene her sterkste en won de wedstrijd in 32.27.

Naast de 10 km kende dit evenement ook een loop over 5 km.

Wedstrijd

Mannen

Vrouwen 

Atletiek in 1992
1992